A edição de 2004 da Tippeligaen, contou com a participação de 14 equipes. Todos jogaram contra todos, sendo que a equipe que somasse mais pontos ao final do torneio venceria o campeonato. Os dois últimos colocados são automaticamente despromovidos para a segunda divisão nacional do ano seguinte. O campeão seria o Rosenborg.

Classificação final

Premiação

Artilheiros 
 Frode Johnsen, Rosenborg, 19 golos
 Alexander Ødegaard, Sogndal IL, 15 golos
 Olivier Occean, Odd Grenland, 14 golos
 Arild Sundgot, Lillestrøm, 14 golos
 Raymond Kvisvik, Brann, 13 golos
 Robbie Winters, Brann, 13 golos
 Gylfi Einarsson, Lillestrøm, 12 golos

Campeonato Norueguês de Futebol
2004 no futebol
Desporto na Noruega em 2004